Ecuatoria puede referirse a:

 La antigua provincia de Ecuatoria, parte del Egipto colonial, en lo que hoy es Sudán del Sur.
 La provincia de Ecuatoria bajo el Imperio otomano.
 La región de Ecuatoria (en inglés, Equatoria), compuesta por tres estados constituyentes de Sudán del Sur:
 Estado de Ecuatoria Central.
 Estado de Ecuatoria Occidental.
 Estado de Ecuatoria Oriental.
 Equatoria, continente fícticio ecuatorial del planeta Aquasilva, escenario en parte de las novelas Inquisición y Cruzada, escritas por Anselm Audley.